Појам Берта може да се односи на:

 Берта (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Берта језик, је језик из породице нило-сахарских језик
 Дебела Берта, немачка хаубица из Првог светског рата

Особе 
 Берта Моризо
 Берта Папенхајм
 Берта (кћерка Лотара I) 
 Берта (кћерка Лотара II) 
 Берта (кћерка Лудвига II) 
 Берта од Зулцбаха, супруга византијског цара Манојла I Комнина
 Берта од Кента, краљица Кента
 Берта Швапска
 Берта од Бургундије
 Берта Савојска
 Берта од Холандије